Дренак је појам везан за географију и може значити:

 Дренак (винова лоза), традиционална врста винове лозе,
 Дренак (Крива Паланка), село у општини Крива Паланка, у Северној Македонији.

Види још 
 Дрен (вишезначна одредница)
 Дренова
 Дреновац
 Дреново
 Дреновци
 Дрење
 Дренок